Чесна́ускис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Чеснаускис, Дейвидас (род. 1981) — литовский футболист.
 Чеснаускис, Эдгарас (род. 1984) — литовский футболист.